peridium – osłonka otaczająca owocnik grzyba.
 peridium – struktura anatomiczna niektórych roztoczy.